Biskobsö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Biskopsö, Nagu, 
 Biskopsö (ö i Finland, Egentliga Finland, Åboland, lat 59,98, long 22,54), 

Robotskapade Finlandförgreningar